Ahmed Selmouni
Anis Selmouni
Sofiane Selmouni